Moll Flanders est un personnage de fiction, héroïne de :
 Heurs et Malheurs de la fameuse Moll Flanders (The Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll Flanders en anglais), roman de Daniel Defoe, publié en 1722 ;
 Les Aventures amoureuses de Moll Flanders (The Amorous Adventures of Moll Flanders), film britannique, sorti en 1965, écrit par Denis Cannan et Roland Kibbee, réalisé par Terence Young, d’après le personnage imaginé par Daniel Defoe. Le rôle de Moll Flanders y est interprété par Kim Novak.
 Moll Flanders, téléfilm britannique en deux parties, diffusé en 1975, adapté par Hugh Whitemore et réalisé par Donald McWhinnie, d’après le roman de Daniel Defoe. Le rôle de Moll Flanders y est interprété par Julia Foster.
 Un cœur innocent (The Fortunes and Misfortunes of Moll Flanders en anglais), feuilleton télévisé britannique, diffusé en 1996, écrit par Andrew Davies, réalisé par David Attwood, d’après le roman de Daniel Defoe. Le rôle de Moll Flanders y est interprété par Alex Kingston.
 Moll Flanders, ou les mémoires d'une courtisane (Moll Flanders en anglais), film américano-irlandais écrit et réalisé par Pen Densham, d’après le personnage imaginé par Daniel Defoe. Le rôle de Moll Flanders y est interprété par Robin Wright Penn.

Homonymie